Mandeville (Eure), een gemeente in het Franse departement Eure
Mandeville (Jamaica), een stad in Jamaica
Mandeville (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
Mandeville-en-Bessin, een gemeente in het Franse departement Calvados
Stoke Mandeville is een dorp in het Verenigd Koninkrijk.
 Sutton Mandeville, is een dorp in het Verenigd Koninkrijk.
Keinton Mandeville, is een dorp in het Verenigd Koninkrijk.
Hardington Mandeville, is een dorp in het Verenigd Koninkrijk.
Thorpe Mandeville, is een dorp in het Verenigd Koninkrijk.
Norton Mandeville, is een dorp in het Verenigd Koninkrijk

Personen
Bernard Mandeville, een Nederlandse filosoof en arts, auteur van The Fable of the Bees.
 zie ook: Paradox van Mandeville, die naar hem is genoemd
 Jean de Mandeville, 14de-eeuws auteur van een bekend reisverhaal.